Droide

Desambiguação